

Аблязово — селище, Агаповський район, Челябінська область
 Аблязово — присілок, Козловський район, Чувашія
 Аблязово — село, Сарактаський район, Оренбурзька область